En mathématiques, forme abrégée de la fonction de Takeuchi.
 En géographie, orthographe alternative pour la région de Teraï au Népal.
La race de chevaux Tarāi, originaire du Népal

Homonymie